Ochota – dzielnica Warszawy
 Warszawa Ochota – przystanek kolejowy Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej